Hotărani se poate referi la:
Hotărani, Mehedinți
Hotărani, Olt